Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) – pittore, scrittore e direttore di manifatture francesi
 Louis Jean Baptist Bachelier (1870-1946) – statistico e matematico francese
 Nicolas Bachelier (1487-1556) – scultore, architetto e orafo francese